

Кожино — село в гміні Більськ-Підляський Більського повіту Підляського воєводства

Кожино – населений пункт в Задарській жупанії у складі міста Задар